Жертвы всесожжения может означать:
 Жертвы всесожжения — жертвоприношение в иудаизме.
 Жертвы всесожжения (фильм) — фильм режиссёра Дэна Кёртиса, снятый в 1976 году по новелле Роберта Мараско.